Reaper — .
 REAPER — программа для создания музыки.
 (Don’t Fear) The Reaper — песня рок-группы Blue Öyster Cult.
 Follow the Reaper — музыкальный альбом группы Children of Bodom.
 Grim Reaper — английская металл-группа.
 MQ-9 Reaper — разведывательно-ударный беспилотный самолет.

См. также 
 Рипер